Příjmení Rosenzweig nosí tyto osobnosti:

 Franz Rosenzweig (1886–1929) – německý filozof
 Leon Rosenzweig (1840–1914) – rakousko-uherský bankéř, spisovatel a politik z Bukoviny

Externí odkazy